Lohrville kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Lohrville (Iowa)
Lohrville (Wisconsin)